Mjusjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjusjön (Gullabo socken, Småland), sjö i Torsås kommun, 
Mjusjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (11 ha)
Mjusjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (18 ha)

Se även
Mjuasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn